

Венґлювка — село в гміні Вішньова Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ванівка (Венґлювка) — село в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства